

Маритуй 

 Маритуй — река.
 Маритуй — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Маритуй —  железнодорожная станция, находящаяся на Кругобайкальской железной дороге в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.